Ел Мезоте има више значења:

 Ел Мезоте, Ентронке де Чаркас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мезоте (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику